Le château d'Entraygues est le nom porté par deux édifices français et peut représenter :
 le château d'Entraygues à Boisset, dans le Cantal ;
 le château d'Entraygues à Entraygues-sur-Truyère, dans l'Aveyron.

Entraygues